Il singolare del Tasmanian International 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Patty Schnyder era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Chanda Rubin ha battuto in finale 6–2, 6–3 Rita Grande.

Teste di serie

  Julie Halard-Decugis (semifinali)
  Corina Morariu (primo turno)
  Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)
  Sarah Pitkowski (quarti di finale)

 Chanda Rubin (campionessa) 
 Mariaan de Swardt (primo turno) 
 Ruxandra Dragomir (secondo turno) 
 Li Fang (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1999